Этернитас — римская богиня, олицетворение вечности.
 (446) Этернитас — астероид из группы главного пояса, принадлежащий к редкому спектральному классу A.